Osoby o tym nazwisku:
 Abraham Polonsky – amerykański reżyser i scenarzysta
 Antony Polonsky – żydowski historyk